wielbłąd – rodzaj dużych ssaków z rzędu parzystokopytnych
 Wielbłąd – skała w miejscowości Podlesice na Wyżynie Częstochowskiej (na Górze Zborów)
 Wielbłąd – skała w miejscowości Podzamcze na Wyżynie Częstochowskiej
 Wielbłąd – skała w gminie Radków, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim

 Wielbłąd – skała w gminie Szczytno, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim